ciò che è pertinente alla Cabilia
 lingua cabila